Арпад Риттер (; ) — венгерский борец вольного стиля, двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира.

Ссылки 
 
 
 Ritter, Arpad (HUN) 

Борцы Венгрии
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе